Montealegre del Castillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montealegre del Castillo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Montealegre del Castillo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar